Current Island kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Current Island (ö i Bahamas), North Eleuthera District,

Bermuda 

 Current Island (ö i Bermuda), Sandys,

Kanada 

 Current Island, Newfoundland, ö i Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar